(1870-1958), artiste graphique et peintre hongrois ;
 Monika Helbing (1953-), infirmière et militaire est-allemande ;
  (1957-), lutteur olympique allemand ;
  (1965-), professeur en sciences sociales allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand